Сосо Малания:
 Малания, Сосо (род. 1995) — грузинский футболист.
 Малания, Сосо Юрьевич (род. 1964) — советский и грузинский футболист. Примечания